Mundstück steht für 

 Instrumentenmundstück eines Blasinstrumentes
 einen Bauteil für Rauchergeräte wie: Tabakspfeifen, Shishas und Elektrische Zigaretten
 ein Behelfsgerät, um filterlose Zigaretten zu rauchen, der Zigarettenspitze
 den Mundansatz beim Atemregler
 das einem Zug- oder Reittier ins Maul gelegte Teil beim Zaumzeug, fachlich Gebiss oder Trense
 in der Technik ein besonders gefertigtes Rohrende, siehe Mundstück (Rohr)
 ein Teil eines Strahlrohrs bei der Feuerwehr
 ein Bauteil an Klingenwaffenscheiden, siehe Mundstück (Waffe)

Siehe auch: